La 33.ª edición del certamen Miss Bolivia, correspondiente al año 2012 se celebró en el Salón Sirionó en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el 31 de mayo de 2012. Concursantes de los nueve departamentos bolivianos compitieron por este título de belleza. Al finalizar la velada, la Miss Bolivia 2011, Yéssica Mouton, de Santa Cruz, entregó la corona a su sucesora.

Ganadoras

Representaciones 
Representaciones de nuestra candidatas a nivel internacional representando a Bolivia

Jurados Calificador
 Ana María Ortiz – Miss Beni 2006  y Ex Miss Bolivia Mundo 2006
 Claudia Heredia - Veedora de los resultados
 Darlene Campos - Ex Miss Pando
 Luis Revilla - Alcalde de la Ciudad de La Paz
 Vivian Roden - Ex Reina Internacional de la Caña
 Ana Raquel Rivera - Ex Miss Tarija 1999 y Miss Bolivia Mundo 1999
 Rosario Rico Toro – Miss Cochabamba 1990  y Ex Miss Bolivia Universo 1990 y 6 finalistas del Miss Universo 1990
 Juan Manuel Peña - Exfutbolista
 Jessica Jordan - Srta. Beni 2006  y Miss Bolivia Universo 2006

Títulos Previos

Candidatas Oficiales 
22 candidatas fueron elegidas en sus respectivos concursos departamentales que ahora están luchando por la máxima corona del miss Bolivia 2012, estas lindas bellezas están entre la edad de 17 y 26 años que están en promedio de edad del reglamento del miss universo.

Datos de Algunos Concursos
{|.

 Alexia Viruez -  concursó en Miss Global Teen 2010 donde obtuvo el título Teen Face of the Year, y concurso en Reina Hispanoamericana 2012 quedándose como primera finalista donde ganó el premio al mejor rostro y al año siguiente concurso en el Miss Universo 2013 logrando ser una gran favorita pero en la noche final del 9 de noviembre en el Miss Universo no logró entrar a top 16.

 Miss La Paz - Mariana García - concurso en el Miss Mundo 2012 pero no logró clasificar al top 15, pero logró posicionarse en el Top 10 World Fashion Designer Dress, del Miss Mundo 2012 son como títulos previos. El mismo año concursó en el Miss Intercontinental 2012 logró ubicarse en el top 15 de las finalistas y ganó el Mejor Traje Nacional y en el 2013 concursó en Bangkok, Tailandia en el primer concurso del Miss Grand Internacional 2013 sin éxito en dicho concurso.

 Miss Pando - Stephanie Núñez - concursó en el Miss Internacional 2012 el 21 de octubre de 2012, en Okinawa, Japón sin éxito en dicho concurso.

 Miss Beni - Dayana Dorado Moreno -  concursó en el Miss Tierra 2012 el 24 de noviembre de 2012 en el Palacio de Versailles, Muntinlupa, Filipinas

 Miss Oruro - Sasha Rosario Medina -  concurso en el miss Miss Turismo Internacional 2012

 Miss Tarija - Adriana Rivera Benítez -  fue designada a participar en el Miss Supranacional 2012 y Reinado Internacional del Café 2013 sin éxito en ambos concursos.

 Srta. Litoral - Lohana Daher Antelo - concurso en Reina Nacional de la Caña 2011, logró ganar la corona que la llevó a representar al país en "Green Fashion Week" en Miami en el mes de abril del 2012

 Srta Tarija - Daliana Acosta - concurso en el Miss Continente Americano 2012 sin éxito, 2015 concurso en el Miss Bolivia Mundo 2015 donde se posicionó como Primera Finalista y concursara en el Miss Turismo Internacional 2015.

 Miss Illimani - Paola Sánchez ganó la corona se Reina Mundial de la Piña 2012' en Colombia

 Srta. La Paz - Joya Kalam ganó la corona de Miss Turismo de las Américas 2012' en Guatemala

 Srta. Santa Cruz - Claudia Campos, concursó en el Miss Latinoamérica 2012 en Panamá sin éxito y Ganó la corona Miss World Tourism Ambassador en Montevideo Uruguay.

Algunos Datos

2012
Bolivia en 2012
Concursos de belleza en 2012